Нанин Валлен (; также была известна как Жанна-Луиза Валлен и мадам Пьер; ) — французская художница эпохи Великой французской революции.

Биография 
Родилась в Париже в семье мещан. Училась живописи у Жака Луи Давида и Жозефа Бенуа Сюве. В 1785 году впервые выставила свои работы на ежегодной Выставке Дебютантов (), где они встретили тёплый приём у критиков. В 1787 году Валлен снова участвовала в выставке, и её хвалил за «изысканность, гармонию, приятные глазу цвета и манеру письма». В 1788 году она участвовала в этой выставке в третий раз, после чего выставляла свои картины на других площадках.

В 1793 году Валлен вышла замуж за Бартелеми Пьера. В октябре того же года она присоединилась к Общей коммуне искусств в течение того короткого промежутка времени, когда женщины имели на это право. Именно тогда она создала свою самую известную картину, «Аллегория Свободы», которая висела в Якобинском клубе до его закрытия в 1794 году. В годы империи, а именно в 1806—1810 годах, Валлен выставляла на Парижском Салоне, в основном, картины на мифологические и библейские сюжеты, и лишь изредка — портреты, хотя первоначально её карьера художницы начиналась с них.

Нанин Валлен скончалась в Париже в 1815 году, однако к 1832 году о ней забыли уже достаточно плотно, чтобы статья о ней не была включена в вышедший в то время словарь Габе, специально посвящённый французским художникам. Однако, в дальнейшем, и, в первую очередь, благодаря «Аллегории Свободы», о творчестве Нанин Валлен заговорили вновь. Работы Нанин Валлен хранятся сегодня в музее Конде и Национальной галерее Ирландии, а также в некоторых других музейных и частных собраниях.

Галерея

Литература 
 Krebs, Ute; Ward, Esmé (1997). Статья: «Vallain, Nanine» в словаре: Gaze, Delia (ed.). Dictionary of women artists. London: Fitzroy Dearborn Publishers. ISBN 1884964214
 National Museum of Women in the Arts, Washington D.C. (2012). Royalists to Romantics: Women Artists from the Louvre, Versailles, and Other French National Collections. London: Scala Publishers Limited. ISBN 9781857597431
 Chris., Petteys (1985). Dictionary of women artists : an international dictionary of women artists born before 1900. Boston, Mass.: G.K. Hall. ISBN 0816184569

Примечания 

Художницы Франции
Революционеры Франции